gommier blanc ou gommier de montagne, Dacryodes excelsa
 gommier blanc, Acacia Sénégal 
 gommier blanc, Eucalyptus viminalis

Flore (nom vernaculaire)